Коулдстрим има више значења:
 Коулдстрим (Охајо)
 Коулдстрим (Кентаки)